Августи́н Каподи́стрия (; ) — младший брат Иоанна Каподистрия.

Биография

Августинос Каподистрия родился в 1778 году на острове , где отец его, Антон Каподистрия (1741—1819), потомок семьи, переселившейся на Корфу в конце XIV века из городка Капо д’Истрия, занимал разные почётные должности на службе у венецианского правительства.

С 1828 года служил на разных должностях в Греции, при этом обнаружил весьма скромные способности.

В 1831 году, после смерти брата, был президентом временного правительства, затем (20 декабря 1831) избран временным , но после нескольких восстаний сложил с себя власть, 13 апреля 1832, и вернулся на остров Корфу.

Примечания

Ссылки 
 Каподистрия Августинос (Καποδίστρια Α.)
 

 

Правители Греции
Политики XIX века